Pepco oder PEPCO steht für:
Pakistan Electric Power Company, ein pakistanisches Elektrizitätsversorgungsunternehmen
Pepco Holdings, ehemals Potomac Electric Power Company, ein US-amerikanisches Elektrizitätsversorgungsunternehmen
 Pepco Group N.V., Europäische Bekleidungs- und Non-Food-Kette, über die Holding Pepco Group Limited (ehemals Pepkor Europe Limited) eine Tochter der Steinhoff International Holdings
 PEPCO, Textildiscountkette in Europa, Vertriebslinie der Pepco Group N.V.
 Pep&Co, britische Textildiscountkette, über die Holding Pepco Group Limited (ehemals Pepkor Europe Limited) eine Tochter der Steinhoff International Holdings